Snamensk ist der Name mehrerer Orte in Russland:

 die Stadt Snamensk in der Oblast Astrachan, früher Kapustin Jar, siehe Snamensk (Astrachan)
 die Siedlung Snamensk in der Oblast Kaliningrad, deutsch Wehlau, siehe Snamensk (Kaliningrad)